Апакай — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Апакай — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.
 Апакай — село в Улытауском районе Карагандинской области.